Saint Maurice désigne plusieurs saints 

 Maurice d'Agaune († vers 287), martyr en Valais avec Exupère, Candide, Ours, Victor et leurs compagnons, soldats de la légion thébaine ; fête principale le 22 septembre, ou parfois le 27 décembre, sans doute par confusion avec Maurice d'Apamée.
 Maurice d'Apamée († vers 305), martyr en Syrie avec ses compagnons ; certains auteurs les confondent avec Maurice d'Agaune ; fête le 27 décembre.
 Maurice de Nicopolis   († vers 319), martyr en Arménie avec Léonce, Daniel, Antoine, Alexandre et leurs 40 compagnons ; fête le 10 juillet.
 Maurice Duault ou Maurice de Carnoët (°1113 ou 1115 - † 1191), abbé en Bretagne, saint par la vox populi ; fête le 5 octobre.
 Maurice Csaky († 1336).
 Maurice Tornay (°1910 - † 1949), prêtre suisse, chanoine régulier, martyr ; fête le 11 août.

Toponyme 

 Saint Maurice, census-designated place située en Louisiane.

Notes et références